Borkovići est un toponyme qui peut désigner :
Borkovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Banja Luka, dans la République serbe de Bosnie ;
Borkovići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Plužine.